Die Football League Second Division 1988/89 war die 86. Saison der Football League Second Division als zweithöchste englische Fußballliga. Sie begann am 27. August 1988 und endete am 13. Mai 1989.

Zweitligameister wurde der FC Chelsea und daneben stieg auch das zweitplatzierte Manchester City und nach Play-off-Erfolgen gegen Swindon Town und die Blackburn Rovers dazu das drittplatzierte Crystal Palace in die Football League First Division auf. Für die drei Aufsteiger nahmen in der folgenden Zweitligasaison 1989/90 die drei in der Tabelle unten rangierenden Erstligisten FC Middlesbrough, West Ham United und Newcastle United die Plätze ein. Aus der Second Division in die Football League Third Division absteigen mussten Shrewsbury Town, Birmingham City und der FC Walsall. Anstelle der drei Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1989/90 der Third-Division-Gewinner Wolverhampton Wanderers, der Vizemeister Sheffield United und der Play-off-Sieger Port Vale die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Play-off-Spiele

Torschützenliste

Weblinks 
 England 1988-89 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

Fußballsaison 1988/89
1988